Dos buques de la Armada de los Estados Unidos han sido nombrados USS Makin Island, en honor de la isla de Makin.
, fue un portaaviones de escolta de la clase Casablanca, en servicio desde 1944 a 1946.
, buque anfibio de asalto de la clase Wasp. Entró en servicio en 2009.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos